Aethusa mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Aethusa mutellina ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
mutellina